Březina (zámek) může znamenat:

 Březina (zámek, okres Pelhřimov)
 Březina (zámek, okres Rokycany)

Související články 
 Březina – rozcestník